Волошино — название населённых пунктов:

Россия 
 Волошино — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Волошино — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Волошино — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Волошино — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Волошино — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Волошино — село в Городском округе Армянск/Армянском городском совете.

Украина 
 Волошино — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Волошино — село на территории Горишнеплавневского городского совета Полтавской области.

См. также 
 Волошино озеро
 Волошин
 Волошина